Plaats in Indonesië
 Tunggorono (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tunggorono (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java